Iso Liesjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Liesjärvi (sjö i Södra Österbotten), 
 Iso Liesjärvi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar